Grigorij Jakowlewicz Kriss, ros. Григорий Яковлевич Крисс, ukr. Григорій Якович Крісс Hryhorij Jakowycz Kriss (ur. 24 grudnia 1940 w Kijowie) – radziecki szermierz, szpadzista. Mistrz olimpijski z Tokio (1964), dwukrotny wicemistrz (1968) i brązowy medalista olimpijski (1972), trzykrotny mistrz świata (1967, 1969, 1971).

Osiągnięcia 
Konkurencja: szpada

 Igrzyska olimpijskie
  indywidualnie (1964)
  indywidualnie (1968); drużynowo (1968)
  drużynowo (1972)

 Mistrzostwa świata
  indywidualnie (1971); drużynowo (1967, 1969)
  indywidualnie (1967); drużynowo (1966, 1971)
  drużynowo (1965)

Nagrody i osiągnięcia 
 Międzynarodowa Żydowska Galeria Sław Sportu – 1989

Przypisy

Bibliografia 
 

Radzieccy szermierze
Radzieccy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1972
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1968
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1964
Ludzie urodzeni w Kijowie
Urodzeni w 1940